Universiade 1991 steht für:
 Sommer-Universiade 1991
 Winter-Universiade 1991